Па́вел Ива́нович Нови́цкий (1888, Ковенская губерния — 1971, Москва) — советский искусствовед, театральный критик, театровед и литературовед, педагог, государственный деятель. Ректор ВХУТЕМАСа / ВХУТЕИНа (1926—1930), профессор Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина. Автор трудов по проблемам литературы, драматургии, театра и архитектуры.

Биография 
Родился 3 августа 1888 года в Тельшевском уезде Ковенской губернии в семье мирового судьи. Учился на историко-филологическом факультете Императорского Санкт-Петербургского университета, но был отчислен за революционную деятельность; позднее окончил Курский педагогический институт.

Революционная деятельность и гражданская война 
Член РСДРП с 1904 года (сначала большевик, с 1911 года — меньшевик). С 1913 года жил и преподавал в Симферополе. В 1917 году стал лидером крымских меньшевиков. В 1917—1918 годах был первым председателем Симферопольского совета, затем Таврического ЦИК, членом Совета народных представителей. В период Крымской Советской Социалистической Республики (1919) являлся членом коллегии Наркомпроса республики. В начале августа 1919 года был арестован контрразведкой белых, выпущен, а затем вновь арестован. После освобождения, с февраля 1920 года — член РКП(б), подпольного Крымского революционного комитета.

В советский учреждениях культуры и образования 
После окончания гражданской войны заведовал отделом Наробраза в Наркомпросе Крымской АССР, работал редактором газеты «Красный Крым», преподавал в Таврическом университете. С 1922 года работал в Наркомпросе РСФСР в Москве, заведовал отделом музеев и Художественным отделом Главнауки Наркомпроса.

В 1920-х годах являлся сторонником идей конструктивизма и производственного искусства. При активном содействии Новицкого была официально оформлена творческая организация архитекторов-конструктивистов Объединение современных архитекторов (ОСА) и начал выходить журнал «Современная архитектура» (СА); Новицкий входил в состав редколлегии СА (1926—1930). В 1925 году входил в состав правления Государственного института истории искусств. В 1926 году возглавлял комиссию Наркомпроса по оценке конкурсных проектов Мавзолея В. И. Ленина. В 1926—1930 годах занимал должность ректора ВХУТЕМАСа, затем ВХУТЕИНа. C 1927 года — председатель бюро Бетховенского общества. В 1928 году стал одним из инициаторов создания объединения работников новых видов художественного труда «Октябрь», являлся активным его членом. Выступил редактором вышедшего в 1931 году сборника статей объединения.

В 1932—1936 годах работал заместителем заведующего Сектором искусств, заведующим театральной секцией, заместителем начальника Главного управления театрами Наркомпроса. Во время партийной чистки 1934—1935 годов был исключён из ВКП(б). С 1945 года возглавлял литературную часть театра им. Е. Вахтангова. Преподавал в Московском институте философии, литературы и истории, ГИТИСе, Литературном институте имени А. М. Горького, Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина. Скончался 6 мая 1971 года.

Автор и редактор ряда трудов и публикаций по проблемам литературы, драматургии, театра и архитектуры на русском, болгарском и сербском языках.

Семья 
В 1919 году во второй раз женился на большевичке Евгении Багатурьянц.

Труды и публикации

Примечания

Литература 
 
 
 

Теоретики русского авангарда
Организаторы русского авангарда
Преподаватели Театрального института имени Бориса Щукина
Театроведы СССР
Литературные критики СССР
Театральные критики СССР
Архитектурные критики России
Театральные педагоги СССР
Преподаватели Литературного института имени А. М. Горького
Преподаватели Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Члены РСДРП
Выпускники Курского государственного университета
Преподаватели ВХУТЕМАСа
Педагоги ГИТИСа
Персоналии:Симферополь
Ректоры вузов Москвы
Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова
Меньшевики
Авторы книг по архитектуре из России
Историки театра
Преподаватели МИФЛИ
Члены Таврической учёной архивной комиссии
Главные редакторы «Крымской правды»